Candín es un topónimo que puede referirse a:

 Candín, municipio español de la provincia de León; 
 al Río Candín, río español en la provincia de Asturias.